Boujad är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Chaouia-Ouardigha, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Boujad ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Boujad är lite kuperad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Boujad. Runt Boujad är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Oued Zem,  km nordväst om Boujad. Omgivningarna runt Boujad är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Chaouia-Ouardigha